Hochkofler ist der Familienname folgender Personen:

 Max Hochkofler (1886–1972), deutscher Dirigent, Musikwissenschaftler, Musikherausgeber und Musikpädagoge
 Peter Hochkofler (* 1994), italienisch-österreichischer Eishockeyspieler
 Thomas Hochkofler (* 1974), italienischer Schauspieler, Regisseur und Kabarettist 

Siehe auch:
 Ansitz Hochkofler, Grazer Herrenhaus